sziget, vízzel körbezárt kisebb szárazföld, földrajzi képződmény;

Települések, településrészek
 Sziget, vajdasági község, Törökkanizsa része;
 Sziget, Győr városrésze;
 Sziget, Máramarossziget rövidebb neve;
 Sziget, Szigetvár rövidebb neve;
 Sziget, elpusztult Bereg vármegyei település

Irodalmi művek
 Sziget (1962), Aldous Huxley regénye
 Sziget (1967), Bárány Tamás regénye
 Sziget (2000), Röhrig Géza verseskötete
 Sziget (2002), Szászi Zoltán verseskötete
 Sziget!, Gordon Korman ifjúsági regénytrilógiája
Folyóiratok
 Sziget, az 1990-es évek elején indított romániai magyar nyelvű folyóiratok
 Sziget, Kerényi Károly által indított és szerkesztett folyóirat
egyéb
 Sziget, a budapesti Sziget Fesztivál köznapi neve
 Sziget, a Lost – Eltűntek című sorozat kitalált helyszíne

Kapcsolódó szócikkek
 A sziget (egyértelműsítő lap)